Cabellera puede referirse a:
 Cabellera, pelo o cabello.
 Cabellera, fenómeno astronómico.
 Cabellera, nombre vernacular de la planta parásita Cuscuta epiphytum.
 Cabellera, cuero cabelludo.